Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Monte-Carlo Rolex Masters 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. April 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 101 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin